15-й сезон Мирового шоссейного рейтинга UCI — велошоссейного сезонного турнира 1998 года.

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Командный

Национальный

Ссылки 
 
 
 
 Мировой шоссейный рейтинг UCI 1998 на Memoire du cyclisme
 Результаты индивидуального, командного , национального рейтингов на архивных страницах сайта UCI